Frohnrath steht für

 Frohnrath (Aachen), Ortsteil im Stadtbezirk Richterich der Stadt Aachen
 Frohnrath (Kall), Ortsteil der Gemeinde Kall im nordrhein-westfälischen Kreis Euskirchen

Siehe auch
 Fronrath